Beyond Belief steht für:

 Beyond Belief (Band), niederländische Band
 Beyond Belief (BBC-Radiosendung), BBC 4-Radiosendung
 Beyond Belief (Dokumentarfilm) aus dem Jahr 2007
 Beyond Belief: Fact or Fiction, Originaltitel von X-Factor: Das Unfassbare, US-amerikanische Fernsehserie (1997–2002)